Pircha ist der Name folgender Orte:

 Pircha (Gemeinde Kumberg), Ortsteil der Marktgemeinde Kumberg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Pircha (Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ludersdorf-Wilfersdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Pircha (Gemeinde Puch bei Weiz), Ortsteil der Gemeinde Puch bei Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Pirching